Innsbruck-Land är ett av åtta distrikt (tyska: Bezirk) i Tyrolen, Österrike. 

Distriktet gränsar till länderna Tyskland i norr och Italien i söder samt distrikten Schwaz i öst och Imst i väst. Områdets area är 1 900,17 km² och invånarantalet var 181 698 den 1 januari 2021. 

Innsbruck som är huvudstad i Tyrolen är även administrativt centrum i Innsbruck-Land trots att staden är inte del av distriktet.

Kommuner 
Det finns 63 kommuner i distriktet. Kommunerna kan bestå av en småstad eller flera mindre byar. Telfs är folkrikast med sina 14 600 invånare. Det är bara Hall in Tirol som också har fler än 10 000. Neustift im Stubaital är störst till ytan och är den enda kommunen på över 200 km². Kommunerna i Innsbruck-Land ligger på höjder mellan 553 och 1 513 meter över havet.

Distrikt i Tyrolen